Onze-Janvier ou XI-Janvier ou 11-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

11 janvier, onzième jour de l'année du calendrier grégorien.

Sites et édifices 

 « École  »  dans le quartier de Sbata, à Casablanca au Maroc
 « École  »  dans le quartier de Menara, à Marrakech au Maroc

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Maroc,

 Le  : signature du Manifeste de l'indépendance du pays.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 11 de Enero » ou « Once de Enero »
 Au Mexique, pour rappeler le , entrée triomphale de Benito Juárez à Mexico pendant les « Lois de Réforme » (Leyes de reforma) :
 « (Calle) 11 de Enero de 1861 », à Mexico, dans l'entité fédérale « Ville de Mexico » (ex « District fédéral »).

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des édifices

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
11